La festa del caprone (La fiesta del chivo) – romanzo di Mario Vargas Llosa del 2000
La fiesta del chivo – film del 2005 diretto da Luis Llosa